Alfons López i Tufet (1950), periodista, autor de còmic i humorista gràfic.
 Alfons López Tena (1957), jurist i polític valencià.